Clint ist ein Bauerndorf (farm town) 20 Meilen südlich von El Paso. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 923 ermittelt. 

Dort befindet sich eine Haftanstalt der US-Regierung für unbegleitete Jugendliche und Kinder (Detention Camp). Es dient der Abschiebung dieser von ihren Eltern getrennten Heranwachsenden nach Mexiko. Nach Berichten verschiedener Rechtsanwälte bestehen in dem Lager unmenschliche Haftbedingungen.

Unter statistischen Gesichtspunkten wird der Ort in der El Paso Metropolitan Statistical Area berücksichtigt.

4 Zitate aus der New York Times (2019/06/25/us/…) 
In Clint, a farm town about 20 miles southeast of El Paso with fewer than 1,000 residents, there was consternation and dismay among residents at reports from lawyers who visited the border station recently, who said they found that children as young as 5 months old had been housed with filthy clothes, dirty diapers and inadequate food. 
 “Almost like a concentration camp,” said Juan Martinez, who works at the Pride Fitness gym in Clint and heard about what was happening at the nearby station from news reports. “I mean, they’re not killing them, but they’re treating them like animals. They need basic hygiene.”  
From across the country, donations of diapers and other supplies began flowing in — though Customs and Border Protection agents said they could not accept outside supplies and initially refused the growing stockpile. More than a dozen people drove into South Texas from as far away as the West Coast to deliver aid and launch protests.  
Mr. Trump refused to take responsibility for the conditions facing migrant children and families at border facilities. “You know, they were built by President Obama, they are really not designed so much for children,” Mr. Trump said in an interview in the Oval Office on Tuesday. “But you know, children can be there because we have no choice because of the laws, the laws are so bad.”

Weblinks 
 Leichenfund bei Clint: Death toll grows to 9 in El Paso-area canals after woman from Mexico found dead near Clint. Daniel Borunda in der El Paso Times vom 26. Juni 2019 (Leiche einer 19-jährigen Mexikanerin im Kanalsystem von Clint gefunden. Damit bereits 9 Tote …)
 Ivan Pierre Aguirre for The New York Times By Arturo Rubio and Caitlin Dickerson: We ´re in a dark place -  More than 100 children were returned to the facility, officials said Tuesday. nytimes, 2019/06/25  June 25, 2019, At Clint, Texas

Referenz der Zitate 
 Quelle, Link zur NYT, https://www.nytimes.com/2019/06/25/us/john-sanders-cbp.html

Siehe auch 
 Haftanstalt in Tornillo im El Paso County, Texas

Einzelnachweise 

Ort in Texas
Ort in Nordamerika 
El Paso County (Texas)
Geschichte der Menschenrechte